Ра́йан Флинн (; ) — шотландский футболист, полузащитник клуба «Сент-Миррен». Воспитанник Футбольной Академии «Ливерпуль». Флинна отличает умение отдать хороший пас и забить гол.

Карьера

Начало карьеры 
Райан перебрался в Мелвуд после победы молодёжного состава «Ливерпуля» в розыгрыше Юношеского Кубка Англии в 2006 году, причём в первом матче финала, в котором «красным» противостояли сверстники из «Манчестер Сити», Райан забил один из мячей своей команды. 30 июня 2007 года Райан вместе с ещё четырьмя игроками молодёжной команды за победу в Юношеском Кубке Англии уже 2007 года был награждён продлением контракта с клубом до 2010 года. Тренер команды Рафаэль Бенитес по этому поводу сказал: «Это прекрасная новость, что эти пятеро ребят подписали новые контракты с клубом. Теперь у них появилась отличная возможность продемонстрировать, что они могут. Они должны продолжать учиться, упорно работать над собой и демонстрировать, на что они способны».

Райан Флинн ни разу не вышел на поле в первом составе «красных» в официальном матче, однако провёл за неё несколько товарищеских матчей перед началом сезона, а также попал в заявку «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 2007/08 годов.

В марте 2008 года резервы «Ливерпуля» выиграли престижный международный юношеский турнир Кубок Далласа, и Райан принял в этом самое непосредственное участие, отличившись, в частности, в последнем матче группового этапа, в котором «Ливерпуль» разгромил японскую команду «Рютсу Касива» со счётом 9:0. В полуфинале этих соревнований Райан забил гол в ворота «Бенфики» и помог своей команде победить со счётом 2:1, а в финале «Ливерпуль» разгромил мексиканский «УАНЛ Тигрес» со счётом 5:1.

7 апреля 2008 года Райан принял участие в поединке резервной команды «Ливерпуля» в гостях у «Блэкберн Роверс». Победа гарантировала «красным» первое место в розыгрыше Северной Премьер-Лиги (высшего по рангу турнира для резервов английских футбольных клубов). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля», Флинн в этом матче играл хорошо, но сам отличиться не сумел, не реализовав выход один на один с вратарём.

11 апреля «красные» смогли принять поздравления с победой в турнире от своих болельщиков. Матч против «Манчестер Сити» уже ничего не решал, однако «Ливерпуль» всё равно победил со счётом 2:1, причём Флинн отметился голевой передачей на Даниэля Пачеко. В начале мая на «Энфилде» резервы «Ливерпуля» обыграли «Астон Виллу», ставшую победителем Южной Премьер-лиги резервов, и стали абсолютными чемпионами главного турнира для резервных команд Англии.

На следующий сезон Райан вновь был включён в ближайшие резервы клуба и попал в заявку команды в групповой этап Лиги чемпионов 2008/09. Вторую половину сезона он провёл в аренде в «Рексеме», выступавшем в Национальной конференции (пятом по счёту дивизионе английского первенства), за который забил гол уже в дебютном матче.

Фолкерк 
На сезон 2009/10 годов Райан отправился в аренду в родной для него клуб «Фалкирк», представляющий шотландскую Премьер-лигу. Уже в дебютном для себя матче за новый клуб, который состоялся в рамках второго раунда Лиги Европы (в прошлом Кубок УЕФА) Райан забил гол, принёсший его команде домашнюю победу над «Вадуцем» со счётом 1:0. Следующий гол за команду он забил 22 августа в чемпионате страны в матче против «Хиберниана».
15 сентября был выкуплен «Фалкирком»

Достижения 
 Чемпион Премьер-Лиги для резервов (2008)
 Чемпион Северной Премьер-Лиги для резервов (2008)
 Обладатель Юношеского Кубка Англии (2006, 2007)°
 Обладатель Кубка Далласа (2008)°
° — турниры для молодёжных команд

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль игрока на LiverpoolFC.ru
 Профиль игрока игрока на Liverbird.ru

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Фалкирк»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Сент-Миррен»